Michał Chaberek (ur. 1980) – polski dominikanin
 Michał Chaberek (ur. 1987) – polski siatkarz